Премікс (від лат. Prae — вперед, попередньо і лат. Misceo — змішую) — технологічне поняття, що означає попередньо змішані сухі компоненти, дозовані в мікрокількостях. Премікси застосовуються в технологічних процесах, де використовується попереднє сухе змішування компонентів для вирішення проблеми нерівномірності змішування. Області використання преміксів — комбікормова, харчова, гумотехнічна, полімерна та ін. промисловість.

У технології виготовлення кормів, премікс — це однорідна суміш подрібнених до необхідної крупності біологічно активних речовин (вітамінів, кормових форм мікроелементів, амінокислот, ферментів та інших препаратів біологічно активних речовин) та наповнювача, яка виробляється за науково обґрунтованими рецептами і застосовується для збагачення кормів, кормосумішей, білково-вітамінних добавок та інших кормових добавок.
Розрізняють: вітамінні, мінеральні, вітамінно-терапевтичні, вітамінно-мінеральні премікси та інші.

Премікси в комбікормовій промисловості 
Одним з головних завдань сільського господарства є збільшення виробництва продуктів тваринництва. Успішне виконання його пов'язане з організацією науково обґрунтованої годівлі сільськогосподарських тварин шляхом застосування комбікормів, які забезпечують найбільшу ефективність використання наявних в них поживних речовин. Практика останніх років довела економічну доцільність промислового виробництва  білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД), призначених для приготування комбікормів в господарствах з різними формами власності на власному зерні фуражних культур. Найраціональнішим засобом збагачення комбікормів і БВМД біологічно активними речовинами є використання преміксів. Премікси виробляють на спеціалізованих підприємствах (в цехах), що обумовлено специфічністю фізичних і хімічних властивостей біологічно активних речовин, високою точністю їх дозування і отриманням гомогенної суміші. Вони вводяться до складу комбікормів в кількості 1% (для преміксів з наповнювачем кормолізіном — до 1,5%), а до складу зернових сумішей — 1-5% за вагою.

Призначення преміксів 
Премікси призначені для забезпечення сільськогосподарських тварин і птиці через комбікорми та БВМД біологічно активними речовинами, необхідними для їх росту, підвищення продуктивності та збереження поголів'я. Вони набувають ще більшого значення у зв'язку з промисловим веденням тваринництва, так як ізольовані від зовнішнього середовища тварини особливо потребують повноцінного годування. Як показує досвід, комбікорми, збалансовані за поживними речовинами і збагачені  вітамінами,  мікроелементів та іншими стимулюючими засобами, збільшують продуктивність худоби та птиці на 20-30% і більше.

Склад та асортимент преміксів 
Премікси виробляють за науково обґрунтованими рецептами, складеними з урахуванням вмісту біологічно-активних речовин у сировині, що використовується в комбікормах, зональних особливостей годівлі та природно-економічних умов сільськогосподарського виробництва. В наш час відомо понад 100 найменувань різних за хімічною природою та властивостями біологічно активних речовин (БАР), які застосовують для виробництва преміксів. До складу преміксів можуть входити такі компоненти:

• Наповнювач — це продукт, здатний утримувати та «розчиняти» активні речовини. Є основою всіх преміксів. Як наповнювач можуть використовуватися висівки, трав'яне борошно, макухи, дріжджі та ін.;

• Вітаміни — підвищують загальний тонус тварин, активізують діяльність ряду фізіологічних систем. Є біологічно активним компонентом вітамінних та вітамінно-мінеральних преміксів.

• Мінеральні речовини — слугують як структурний матеріал в побудові скелета тварини, беруть участь у синтезі клітин і тканин (кальцій, магній, фосфор, марганець, цинк, мідь, йод, кобальт, селен і т. д.). Є біологічно активним компонентом мінеральних і вітамінно-мінеральних преміксів.

• допоміжні речовини: антиоксиданти і консерванти, які забезпечують кращу збереженість біологічно активних речовин преміксу і запобігають розвитку плісняви; ароматизатори додають привабливий для тварин запах і сприяють кращому поїданню корму.

Примітки

Література 
 Виробництво і застосування преміксів: навч. посібник для викладачів і студ. зооінж. фак. вищ. навч. с.-г. закладів III і IV рівнів акредитації / І. Т. Кіщак. - К. : Урожай, 1995. - 271 с., рис. - ISBN 5-337-01627-Х

Посилання 
ПРЕМІКСИ (Premices)  //Фармацевтична енциклопедія
 Українська асоціація виробників і переробників сої
 Інститут кормів НААНУ
 Інститут свинарства НААНУ
 Свинарство в Україні
 «Єврокорм сучасна годівля»

технології
Технічна термінологія
Годівля тварин і технології кормів